Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Dmitrij Poljakov che hanno battuto in finale Vladimir Gabričidze e Andrej Merinov 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Dmitrij Poljakov (Campioni)
 Vladimir Gabričidze /  Andrej Merinov (finale)

 Oliver Fernández /  Leander Paes (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Mathias Huning (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1993